Страх и трепет:

 Страх и трепет — философский трактат Сёрена Кьеркегора.
 Страх и трепет — роман Амели Нотомб.
 Страх и трепет — кинофильм режиссёра Алена Корно по одноимённому роману Нотомб.